Малей Малеев може да се отнася за:

 Малей Лулчев Малеев (1848 - 1933), български учител
 Малей Костов Малеев (1880- около 1914), български учител и революционер